Corregidor puede hacer referencia a:

Corregidor, funcionario real que representaba a la Corona en los municipios en el Reino de Castilla.
Corregidor de capa y espada, corregidores legos de la Corona de Castilla 
Corregidor, isla filipina en la bahía de Manila.
Corregidor, editorial argentina.